Melnyky (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bilohirsk, siehe Melnyky (Bilohirsk)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Melnyky (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Romny, siehe Melnyky (Romny)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw, siehe Melnyky (Jaworiw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Butschatsch, siehe Pidlissja (Butschatsch)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Kaniw, siehe Melnyky (Kaniw)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tschyhyryn, siehe Melnyky (Tschyhyryn)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tschornobaj, siehe Melnyky (Tschornobaj)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Bar, siehe Melnyky (Bar)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Stara Wyschiwka, siehe Melnyky (Stara Wyschiwka)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Schazk, siehe Melnyky (Schazk)

 Siedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Schmerynka, siehe Melnyky (Schmerynka)